Olaszország
Pecetto Torinese, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Pecetto di Valenza, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében